Щеглыни — название нескольких населённых пунктов:
 Щеглыни — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Щеглыни — прежнее название деревни Щеглынь в Пыталовском районе Псковской области.